NME est un sigle qui peut signifier : 
 New Musical Express, un magazine musical britannique ;
 NME Awards, cérémonie de récompenses organisée par le magazine ;
 Niederschlesisch-Märkische Eisenbahn (en français : ligne de la Basse-Silésie–Marche), une ligne ferroviaire ;
 NME, un framework open source.